Розина Штольц ( или ; ) — французская . 

В 1903 году, на страницах «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона» признанный российский музыкальный критик Н. Ф. Соловьёв в статье о Штольц написал следующее: «Настоящее ее имя — Роза Нива», но на самом деле её настоящее имя Виктуар (Викторина) Ноэль (), а Роза Нива — один из её первых сценических псевдонимов; со временем эта ошибка распространилась на сотнях сайтов Рунета, где присутствует и по сей день, как и ошибка из «Музыкального словаря Римана» (пришедшая из немецкого издания Римана), где певица названа «Викторина Нёб [Nöb]».

Биография 

Виктуар Ноэль родилась 13 января 1815 года в городе Париже на , когда ещё не прошло и месяца после окончания Наполеоновских войн. Её отцом был консьерж Флорентин Ноэль, а матерью его жена Клара Штоль. 

Своё первое обучение вокалу она получила в качестве пенсионера в Королевской школе «Chant et Déclamation» под руководством музыкального педагога Александра-Этьена Шорона, затем совершенствовала своё мастерство у Луи-Антуана-Элеонор Поншара.
 

Ноэль дебютировала как драматическая актриса в Брюсселе, в 1834 году. Как оперная певица выступила в Голландии, затем была приглашена в оперный театр в Брюсселе, где знаменитый французский тенор Нурри пришел в восторг от ее голоса и устроил ей ангажемент в Париж. Голос Штольц (меццо-сопрано) отличался силой и красотой звука. Её хвалили за красоту тонов в диапазоне контральто и сравнивали с одним из ведущих сопрано оперы, . 

Она выступила в столице Франции 1838 году, пела в «Жидовке», «Гугенотах», «Дон Жуане», «Фаворитке»; в последней роль Леоноры  ди Гусман специально была написана итальянским композитором Гаэтано Доницетти для Розины Штольц. В «Парижской опере» Штольц оставалась до 1847 года. 

В 1856 году Р. Штольц снова выступила в Парижской национальной опере, но, вследствие слабости голоса, былого успеха уже не имела и была вынуждена окончательно покинуть оперную сцену.

Розина Штольц скончалась 30 июля 1903 года в родном городе.

Примечания

Литература 
 Bord, Gustave. Rosina Stoltz, Henri Daragon, 1909 
 Gossett, Philip. Divas and Scholars: Performing Italian Opera. University of Chicago Press (2006). 
 Jordan, Ruth. Fromental Halévy: His Life & Music, 1799–1862. London: Kahn & Averill (1994). .
 Karl-Josef Kutsch. Riemens, Leo (2003). Großes Sängerlexikon (fourth edition, in German). Munich: K. G. Saur. .